El término Aluminé puede referirse a:

 Aluminé, localidad de la Argentina;
 Departamento Aluminé, división administrativa de la Provincia del Neuquén, Argentina;
 lago Aluminé, espejo de agua de la Argentina;
 río Aluminé, curso de agua de la Argentina.

Toponimia mapuche de Argentina